

Presentación previa 
La pareja formada por el sueco Johan Brunström y el sudafricano Raven Klaasen son los campeones defensores. No pudieron defender con éxito su título ya que decidieron no participar en esta edición.

La pareja formada por el polaco Tomasz Bednarek y el finés Henri Kontinen fueron los nuevos campeones del torneo tras derrotar en la final a los hermanos británicos Ken y Neal Skupski.

Cabeza de serie 

 Marin Draganja /  Mate Pavić (Primera ronda)
 František Čermák /  Philipp Oswald (Primera ronda)

<li> Ken Skupski /  Neal Skupski (Final)
<li> Divij Sharan /  Andreas Siljestrom (Primera ronda)

Cuadro

Enlaces externos 
 Cuadro de dobles

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en pista dura
Challenger de Heilbronn 2014